Myjailivka puede referirse a:

Myjailivka, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Myjailivka, localidad del Raión de Biliaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Myjailivka, localidad del Raión de Sarata en el óblast de Odesa (Ucrania).